Ziper peut faire référence à :

ziper, autre nom pour fermeture éclair.
Ziper (mort en 547), un officier de garde byzantin ;
 (fl. ), un officier de garde byzantin ;